

Codici 
 xld – codice ISO 639-3 della lingua lidia

Altro 
 Peugeot XLD – motore della Peugeot